Угаров — російське прізвище. Відомі носії:

 Угаров Борис Сергійович (1922—1991) — радянський живописець, президент Академії мистецтв СРСР (1983—1991).
 Угаров Михайло Юрійович (1956—2018) — російський драматург, режисер театру і кіно, сценарист.
 Угаров Олександр Іванович (1900—1939) — радянський партійний і державний діяч.
 Угаров Олексій Михайлович — білоруський хокеїст, лівий нападник.
 Угаров Федір Якович (1885—1932) — радянський партійний і профспілковий діяч.